Barnes Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barnes Butte (Arizona)
 Barnes Butte (Washington)